Herzogenrath steht für:

 Herzogenrath, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen

Herzogenrath ist der Familienname folgender Personen:
 Bernd Herzogenrath (* 1964), deutscher Amerikanist
 Felix Herzogenrath (* 1975), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Günther Herzogenrath-Amelung, deutscher Jurist
 Wulf Herzogenrath (* 1944), deutscher Kunsthistoriker und Kurator